Хрваћани су насељено мјесто у општини Прњавор, Република Српска, БиХ. Према попису становништва из 1991. у насељу је живјело 670 становника.

Географија

Историја

Становништво

Види још 
 Општина Прњавор
 Хрваћани (архаизам)
 Хрваћани (Котор Варош)

Референце 

Општина Прњавор
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини